Giuseppe Pecci, (1776-1855), Italiaans kardinaal
Giuseppe Pecci (1807 - 1890), Italiaans kardinaal (geen familie van de voorgaande)
Gioacchino Pecci (1810 - 1903), diens broer, de latere Paus Leo XIII
Eraldo Pecci, (1955), Italiaans voetballer
Víctor Pecci sr. (1955), Paraguayaans tennisser